Maria Leopoldina d'Àustria (emperadriu romanogermànica) (1632 - 1649).
 Maria Leopoldina d'Àustria (reina de Portugal) (1797 - 1826).